Terra cotta è una tonalità a cavallo fra l'arancione ed il marrone.

Altri progetti 

Gradazioni di rosso